Анатолий Григорьевич За́йцев:
 Зайцев, Анатолий Григорьевич (род. 1939) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Зайцев, Анатолий Григорьевич (род. 1945) — советский и российский офицер-подводник, капитан 1-го ранга, Герой Российской Федерации.